Cadice – città della Spagna
 Provincia di Cadice – provincia spagnola dell'Andalusia
 Università di Cadice – istituzione universitaria della provincia di Cadice
 Cercanías di Cadice – servizio ferroviario suburbano
 Diocesi di Cadice e Ceuta – sede della chiesa cattolica
 Battaglia di Cadice – battaglia che ebbe luogo nel 1702
 Cortes di Cadice – assemblea nazionale
 Golfo di Cadice – golfo dell'Oceano Atlantico
 Spedizione di Cadice – spedizione navale
 Costituzione di Cadice – carta costituzionale
 Assedio di Cadice – assedio che ebbe luogo dal 1810 al 1812
 Moderato di Cadice – filosofo spagnolo
 San Roque (Cadice) – comune spagnolo
 Diego Giuseppe da Cadice – sacerdote spagnolo